Brent Sopel (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

Le , 1 an après avoir été repêché, Sopel signe son premier contrat professionnel avec les Canucks de Vancouver. Sopel compte son premier but dans la LNH le  contre les Oilers d'Edmonton' Le gardien était Tommy Salo.

Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles avec Mark Parrish par les Islanders de New York en retour de Denis Grebeshkov et de Jeff Tambellini.

Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver par les Kings de Los Angeles en retour d'un choix de  au repêchage de 2008 et un choix de  au  repêchage de 2008.

Le , il est échangé aux Thrashers d'Atlanta avec Dustin Byfuglien, Ben Eager, Akim Aliu par les Blackhawks de Chicago en retour de Marty Reasoner, Joey Crabb, Jeremy Morin, un choix de 1 ronde au repêchage de 2010 et un choix de  au repêchage de 2010.

Le , il est échangé avec Nigel Dawes aux Canadiens de Montréal en retour de Ben Maxwell et un choix de quatrième ronde au Repêchage d'entrée dans la LNH 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Blades de Saskatoon|| LHOu|| 11|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1994-1995|| Blades de Saskatoon|| LHOu || 22|| 1|| 10|| 11|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Broncos de Swift Current|| LHOu || 41|| 4|| 19|| 23|| 50|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1995-1996|| Broncos de Swift Current|| LHOu || 71|| 13|| 48|| 61|| 87|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1995-1996|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Broncos de Swift Current|| LHOu || 62|| 15|| 41|| 56|| 109|| 10|| 5|| 11|| 16|| 32
|-
| 1996-1997|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 76|| 10|| 33|| 43|| 70|| 5|| 0|| 7|| 7|| 12
|-
| 1998-1999|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 53|| 10|| 21|| 31|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 50|| 6|| 25|| 31|| 67|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 1999-2000|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 18|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Blades de Kansas City || LIH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 52|| 4|| 10|| 14|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 66|| 8|| 17|| 25|| 44|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2002-2003|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 81|| 7|| 30|| 37|| 23|| 14|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 2003-2004|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 80|| 10|| 32|| 42|| 36|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan="2" | 2005-2006|| Islanders de New York|| LNH|| 57|| 2|| 25|| 27|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kings de Los Angeles|| LNH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2" | 2006-2007|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 44|| 4|| 19|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Canucks de Vancouver|| LNH|| 20|| 1|| 4|| 5|| 10|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 58|| 1|| 19|| 20|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 23|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 73|| 1|| 7|| 8|| 34|| 22|| 1|| 5|| 6|| 8
|-
| rowspan="2" | 2010-2011|| Thrashers d'Atlanta || LNH|| 59||2||5||7||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Canadiens de Montréal|| LNH||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk ||KHL || 47|| 2|| 7|| 9|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 47|| 4|| 6|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| 14|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 38|| 1|| 9|| 10|| 14|| 18|| 0|| 1|| 1|| 19
|-
| 2014-2015|| Wolves de Chicago || LAH|| 29|| 1|| 7|| 8|| 42|| -|| -|| -|| -|| -

| 659 || 44 || 174 || 218 || 309 || 71 || 4 || 14 || 18 || 20

Références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Défenseur de hockey sur glace